Michał Potoczny (ur. 1959) – polski polityk
 Michał Potoczny (ur. 1995) – polski piłkarz ręczny